Wargalla ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Wargalla (* 1949), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Kai Wargalla (* 1984), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Landesvorstandssprecherin der Bremer Grünen, Tochter von Elisabeth Wargalla